Joliot-Curie ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Joliot-Curie (1900–1958), französischer Physiker
 Irène Joliot-Curie (1897–1956), französische Chemikerin, Tochter von Marie Curie